CLP est un sigle qui peut faire référence à :
 Règlement CLP (où CLP signifie Classification, Labelling, Packaging), un texte officiel d'application du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH), dans l'Union européenne ;  
 Commonwealth Liberal Party, un ancien parti politique australien ;
 correspondant local de presse ;
 cellule lymphoïde progénitrice, une cellule qui permet par sa division de créer toutes les cellules lymphoïdes ;
 langage CLP (où CLP signifie Control Language Procedure), le langage de programmation du système d'exploitation OS/400 ;
  (Constraint logic programming (Real)), un langage de programmation par contraintes ;
 Server Management Command Line Protocol, une spécification de l'organisme Distributed Management Task Force ;
 Couche limite planétaire, la couche atmosphérique près de la surface terrestre qui est influencée par la friction du sol.

CLP est un code qui peut faire référence à :
 peso chilien, selon le code ISO 4217 ;
 , en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports